Die WWE 24/7 Championship war ein Wrestlingtitel der US-amerikanischen Promotion WWE. Der Titel wurde am 20. Mai 2019 von Mick Foley eingeführt und wird wie zuvor schon die Hardcore Championship nach der 24/7-Regel verteidigt. Der Titel wurde am 7. November 2022 bei der Raw Ausgabe eingestellt.

Geschichte 
In der Raw Ausgabe vom 20. Mai 2019 enthüllte Mick Foley die neue WWE 24/7 Championship. Wie auch schon die Hardcore Championship wird die Meisterschaft nach der 24/7-Regel verteidigt, d. h. sie kann jederzeit und überall verteidigt und gewonnen werden, sofern ein Ringrichter anwesend ist. Nach der Enthüllung legte Foley den Titelgürtel in den Ring und gab an, wer auch immer sich die Meisterschaft zuerst in einem Kampf sichert, würde der erste Titelträger werden. Titus O’Neil wurde der erste Champion, indem er sich in einer Auseinandersetzung mit EC3, No Way Jose, Cedric Alexander, Eric Young, Mojo Rawley, Luke Gallows, Karl Anderson und Drake Maverick durchsetzte, um die Meisterschaft zu erringen. Seine Regentschaft hielt nicht lange, denn 24 Sekunden nach seinem Sieg pinnte ihn Robert Roode auf der Einzugsrampe. In derselben Nacht verlor Robert Roode den Titel wiederum an R-Truth. Nachdem R-Truth vorgab, Robert Roodes Verbündeter zu sein und ihn im Kofferraum einer Limousine vor einer Horde WWE-Superstars versteckt zu halten, pinnte R-Truth den in Panik geratenen Roode und wurde so zum WWE 24/7 Champion.

Neben aktuellen Wrestlern durften auch Wrestlingveteranen wie Pat Patterson und Gerald Brisco oder Wrestlerinnen wie Alundra Blayze und Maria Kanellis den Titel halten. Um den Titel eine größere Aufmerksamkeit zu geben, erhielten ihn auch Prominente, zum Beispiel der Sportmoderator Rob Stone, der Basketspieler Enes Kanter oder der Football-Spieler Rob Gronkowski.

Liste der Titelträger

Statistiken

Einzelnachweise

Weblinks 
 WWE 24/7 Championship auf wwe.com

WWE-Titel